A expressão Morro Agudo pode-se referir a

 Morro Agudo, município do estado de São Paulo.
 Morro Agudo de Goiás, município do estado de Goiás.
 Morro Agudo, como é chamado às vezes o bairro de Comendador Soares, Nova Iguaçu (Rio de Janeiro).
 Morro Agudo, túnel da BR-101 Sul, em Paulo Lopes, Santa Catarina.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos